Хиоки:

 Хиоки — город в Японии, находящийся в префектуре Кагосима.
 Хиоки, Хацу (род. 1983) — японский боец смешанного стиля.
 Хиоки, Цутому — японский астроном и первооткрыватель астероидов.